Latitudine se poate referi la:

 latitudinea geografică, una dintre coordonatele geografice ale unui punct de pe Pământ
 latitudinea ecliptică, una dintre coordonatele ecliptice ale unui punct de pe sfera cerească